Güntherodt ist der Familienname folgender Personen:
 Gernot Güntherodt (* 1943), deutscher Physiker
 Hans-Joachim Güntherodt (1939–2014), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Günderoth
 Günterod
 Günderrode